Ариана 5 е европейска ракета носител за еднократна употреба, предназначена да доставя товари в геостационарна трансферна орбита и ниска земна орбита. Произвежда се от ЕКА и Френската космическа агенция. EADS Astrium е основният подизпълнител. Ракетата се продава и изстрелва от Арианаспейс. EADS Astrium произвежда ракетата в Европа, а Арианаспейс я изстрелва от Френска Гвиана.

Тя наследява Ариана 4, но новостите са повече от старите компоненти и системи. Разработката ѝ отнема 10 години и 7 милиарда евро. Ариана 5 е подобрявана след първия си вариант в следните версии: G, G+, GS и най-новата ECA. ЕКА първоначално е предвиждала на нея да бъде изстрелвана минисовалката Хермес и така Ариана 5 по начало е била разработвана да бъде годна и за пилотирани полети.

Два сателита могат да бъдат монтирани посредством Силда адаптер. Възможно е да бъдат изстрелвани и по три главни сателита наведнъж в зависимост от размера им. Максимум 8 второстепенни товара (минисателити или малки експерименти) могат да бъдат изстреляни посредством ASAP адаптер.

До средата на 2007, Арианаспейс беше поръчала общо 99 ракети Ариана 5 от Астриум. Първата партида беше поръчана през 1995 година и се състоеше от 14 ракети, докато втората – П2 – поръчана през 1999 година се състоеше от 20 ракети. Трета – ПА – партида беше поръчана през 2004 година, като поръчката се състоеше от 25 ECA версии и 5 ES версии. Последната партида беше поръчана през 2007 година, като в нея влизат 35 ракети Ариана 5 ECA. Благодарение на тези поръчки, Ариана 5 ще бъде работната ракета на Арианаспейс до 2015 година.

Компоненти

Полети на Ариана 5

Бележки 

Френски ракети носители
Европейска космическа агенция